Софиевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Софиевская волость (Верхнеднепровский уезд) — в составе Екатеринославской губернии
 Софиевская волость (Каширинский уезд) — в составе Оренбургской губернии
 Софиевская волость (Бердянский уезд) — в составе Таврической губернии